

Княжий герб та рід 

 Глинський — родовий шляхетський герб, що належав князям Глинським
 Глинські — княжий рід Великого князівства Литовського і Московського Великого князівства, що походить від Мамая; назва роду походить від старовинного історичного міста Глинськ (тепер село Роменського району Сумської області)

Прізвище 
 Глинський (ім'я невідоме) — полковник, член УЦР, УВОК
 Глинський Богдан Федорович (? — 1509 (1512)) — намісник черкаський (1488–1495) і путивльський (1495–1497), один з перших провідників козацьких загонів у землях Великого князівства Литовського.
 Глинський Василь Михайлович (? — 1565) — князь, московський воєвода та боярин.
 Глинський Венедикт (1618—1679) — василіянин, єпископ Володимирський і Берестейський Руської Унійної Церкви.
 Глинський Георгій — генеральний директор «Київавтодору».
 Глинський Данило (Дашко) Борисович (? — 1496(?)) — родоначальник роду Дашкевичів.
 Глинський Іван — західноукраїнський гравер другої половини 17 ст., в творчості помітні народні мотиви
 Глинський Іван Володимирович — радянський український письменник.
 Глинський Микита — член Української Центральної Ради 1-го та 2-го складу.
 Глинський Михайло Львович (бл. 1470—1534) — український магнат, князь, воєначальник і державний діяч Великого князівства Литовського і Великого князівства Московського.
 Глинська Олена Василівна (1508—1538) — дочка литовського князя Василя Львовича Глинського, велика московська княгиня, друга дружина московського князя Василя III Івановича, мати Івана IV Грозного.
 Глинський Теодосій (1869 — ?) — буковинський діяч, фах — аптекар, фундатор тижневика «Час» (Чернівці)
 Глинський Теофан (1806—1893) — галицький український письменник, публіцист, культурний і громадський діяч.
 Глинський Яким — сницар поч. 18 ст., разом з Григорієм Петровим різьбили іконостас Успенського собору Лаври Києва
 Глинський Яким — український живописець і ювелір початку XVIII ст

Топоніми 

 Глинський Тракт — часто вживана (навіть у довідниках ) помилкова назва вулиці Глиня́нський Тракт у Львові
 Глинський Фавор — місцевість у селі Глинське (Зіньківський район, Полтавська область), «Мекка» полтавських волонтерів
 Глинська Брама — одна з головних брам Жовкви

Див. також 

 Глинськ, села та колишні міста в Україні, Росії, Ірландії
 Глинська пустинь, чоловічий ставропігійний монастир Розташований у лісах біля села Соснівка (Глухівський район, Сумська область)
 Глинське, села в Україні та Росії
 Глинсько, села в Україні, Польщі та Росії

Подібні назви (не плутати) 

 Глинянський район — колишній район Львівської області, з райцентром у селі Глиня́ни (41 км на схід від Львова). У Глинянському районі з середини 1959 року до арешту 21 січня 1961 року працював адвокатом Левко Лук'яненко.
 Глиня́нський скарб
 Глиня́нський Тракт — вулиця у Львові. Початок однієї з головних доріг, що відходила зі Львова у східному напряму. Тракт від Глинянської вежі у Львові йшов на Глиняни, Тернопіль, започатковуючи магістральні шляхи, що вели зі Львова до Києва, а також татарську дорогу до Кафи (за В. В. Пришляк )
 Глинянська вежа у Львові
 Глинянська стоянка пізнього палеоліту
 Глинянська чудотворна ікона Розп'яття Христового (зцілення 1936–1939)
 Глинна Наварія (інколи Наварійське озеро) — озеро (водосховище, ставок) за 10 км на південь від Львова, на річці Щире́ць поблизу села Наварія, місце всесоюзних (до 1992 року) змагань на байдарках та каное

Примітки